Tomaselli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marcello Tomaselli
 Ruggero Tomaselli